Валла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний захід від Діжона, 7 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 699,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Валлан на сайті французького Національного інституту географії
 Валлан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валлан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна